⚘ (символ Юникода ) может означать:
 астероид (8) Флора в астрономической и астрологической символике;
 тюльпан